Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 december 2014.

Vrouwen 12